Rokietnica può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Rokietnica, comune del Voivodato della Grande Polonia
Rokietnica, comune del Voivodato della Precarpazia